Peruški je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Marčana, Istarska županija. 
Nalazi se u neposrednoj blizini Krnice malog mjesta sa zanimljivom obalom i podmorjem idealnim za ronjenje. Peruški je idealno mjesto za one koji traže potpuni mir i tišinu, također je idealno mjesto za rekreaciju. Oni željni provoda zabaviti se mogu u Puli koja se nalazi u blizini.

Obavezno posjetite

Pula – grad bogate povijesti i kulturnih spomenika. Središtem dominira amfiteatar (6 najveći antički amfiteatar). Od ostalih kulturnih spomenika razgledajte Augustov Hram, slavoluk Sergijevaca, Forum, Herkulova vrata, crkvu i samostan Sv. Frane, kaštel, mornaričko groblje i brojne druge povijesne znamenitosti.

Medulin – mjesto raskošno razvedene duge obale. Nekad ribarsko mjesto danas je moderno turističko središte. Ovaj grad je sve podredio turizmu te pruža dinamičan i sadržajno bogat odmor. Ljubitelji sporta i rekreacije mogu uživati u ronjenju, nogometu, biciklizmu, golfu, tenisu, jahanju, jedrenju, windsurfingu i kitesurfingu. U gradu Medulinu se nalaze jedne od najljepših plaža u Istri, od šljunčanih, pješčanih pa sve do stjenovitih plaža.

Premantura – naselje na krajnjem jugu Istre. Naselje je niknulo na blago povišenom dijelu rta Kamenjaka. Ovo je jedna od rijetkih destinacija koja raspolaže plažom uređenom za slijepe osobe.

Pazin – grad duge i bogate tradicije, smješten u samom srcu Istarskog poluotoka. Ljubitelji povijesti mogu uživati u razgledavanju pazinskog kaštela, župne crkve Sv. Nikole, franjevačkog samostana, spomena doma, stare pazinske gimnazije, biskupskog sjemeništa i brojnih drugih spomenika kulture. Oni željni sporta i rekreacija mogu se okušati u biciklizmu, ribolovu, jahanju, pješačenju i slobodnom penjanju.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 203 stanovnika te 72 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji